

Бримфілд — місто, штат Массачусетс
 Бримфілд — селище, штат Іллінойс
 Бримфілд — переписна місцевість, штат Огайо